Arriba puede referirse, además de a la parte superior de algo, la dirección ascendente (lo alto), o lo opuesto a abajo o debajo (bajo), a los siguientes conceptos:

Ciencia 
 Quark arriba (del inglés "quark up").

Periódicos 
 Arriba (periódico)
 Arriba España (periódico)

Expresiones 
 Ala-Arriba
 Arriba España (página de desambiguación).
 Cielo arriba

Obras artísticas 
 Peñas arriba, novela de José María de Pereda.
 Ala-Arriba! (película)
 Arriba y Abajo, serie de televisión de la BBC.
 Villa Arriba y Villa Abajo, serie de televisión de Luis García Berlanga.

Topónimos 
Arriba, localidad  de la Comunidad Foral de Navarra (España) capital del municipio de Araiz, integrada en el concejo de Arriba-Atallo.
Arriba-Atallo,  concejo de la Comunidad Foral de Navarra (España) perteneciente al municipio de Araiz.
Bayubas de Arriba
Buey Arriba
Casita de Arriba de El Escorial.
Cardaño de Arriba
Cerezo de Arriba
Cilleruelo de Arriba
Condemios de Arriba
Daganzo de Arriba
Escóbados de Arriba
Ferreras de Arriba
Hueto Arriba
Huerta de Arriba
Joba Arriba
Manzanal de Arriba
Marmellar de Arriba
Melgar de Arriba
Padilla de Arriba
Pavón Arriba
Peleas de Arriba
Población de Arriba
Quintanilla de Arriba
Regueras de Arriba
Ribera de Arriba
Tábara Arriba
Departamento Tercero Arriba
Valparaíso de Arriba
Yélamos de Arriba
Navas de Arriba

Bolivia 
 Achica Arriba